Осада Тулы:
 Осада Тулы (1552) — безрезультатная осада Тулы крымским ханом Девлет I Гиреем
 Осада Тулы (1607) — взятие Тулы войском Василия Шуйского в ходе восстания Болотникова

Осады по городам